słowo – część mowy

Prasa 
 "Słowo" – emigracyjny kwartalnik, wydawany w latach 1988-1990 w Berlinie Zachodnim  przez Polskie Duszpasterstwo Katolickie
 "Słowo" – dziennik wydawany w latach 1922-1939 w Wilnie
 "Słowo" – polski periodyk literacko-społeczny, wydawany w roku 1859 w Sankt Petersburgu przez Józefata Ohryzkę
 "Słowo" – konserwatywny dziennik informacyjno-polityczny, wydawany w latach 1882-1919 w Warszawie
 „Słowo” – dziennik ukazujący się w latach 1949-2006 w Kielcach
 "Słowo Dziennik Katolicki" – ogólnopolski dziennik (od 1997 tygodnik) o charakterze informacyjno-publicystycznym, wydawany od roku 1993 w Warszawie

Kultura 
 Słowo – film Carla Theodora Dreyera z 1955
 Słowo) – album rosyjskiego zespołu pagan metal/folk metalowego Arkona

Inne 
 słowo maszynowe
 Słowo - w matematyce
 Słowo Boże

Zobacz też